Johannes Obermayr (ur. 13 marca 1993) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu Nordic Skiteam Salzkammergut-Oberoe. Medalista mistrzostw kraju w konkursach drużynowych.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował w styczniu 2009 w konkursie FIS Cup w Eisenerz, zajmując 40. i 20. miejsce. W lipcu 2010 zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując 36. miejsce w Garmisch-Partenkirchen. Pierwsze punkty letniej edycji zdobył 31 lipca 2010 w Courchevel. 30 września 2011 wziął udział w kwalifikacjach do konkursu Letniego Grand Prix w Hinzenbach. Zajął w nich 52. miejsce, nie kwalifikując się do konkursu głównego. W listopadzie 2011 zadebiutował w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego. Po raz ostatni na arenie międzynarodowej wystartował 11 stycznia 2015 w konkursie FIS Cup w Zakopanem.

Dwukrotnie zdobywał brązowe medale mistrzostw Austrii w konkursach drużynowych w 2010 i 2011 roku.

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993